Jelisawetinskaja (russisch ) ist der Name zweier Stanizen in Russland:
 Jelisawetinskaja (Krasnodar) in der Region Krasnodar
 Jelisawetinskaja (Rostow) in der Oblast Rostow